E300 bzw. E-300 steht für:

 Ascorbinsäure (E 300), E-Nummer für Lebensmittelzusatzstoffe
 Baojun E300, chinesisches Elektroauto
 Olympus E-300, digitale Spiegelreflexkamera

Abkürzung